En Pologne, Trzaski peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Trzaski, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Trzaski, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Trzaski, village du powiat d'Ostrołęka,
 Trzaski, village du powiat de Żuromin.

dans la voïvodie de Podlachie
 Trzaski, village du powiat de Łomża,
 Trzaski, village du powiat de Wysokie Mazowieckie.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Trzaski, village du powiat de Gryfino,
 Trzaski, village du powiat de Łobez.